Rock Rendezvous oder Rock Rendez-Vous bezeichnet:

 ein Lied der Punkband Die Ärzte auf dem Album Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer!
 einen ehemaligen Club und Konzertort in Portugal, siehe Rock Rendez-Vous